1975 року збірна СРСР провела сім матчів під керівництвом нового тренера — Валерія Васильовича Лобановського.

Огляд 
За сезон команда провела два товариських поєдинки і п'ять матчів у рамках відбору на чемпіонат Європи 1976 року. Була досягнута головна мета — здобута перемога на груповому етапі кваліфікації.

Основу команди складали гравці київського «Динамо». Всього кольори збірної захищали тринадцять спортсменів зі столиці України. По одному футболісту представляли єреванський «Арарат», донецький «Шахтар», «Пахтакор» (Ташкент), московські клуби «Спартак», «Торпедо» і ЦСКА.

Дебютанти сезону: Стефан Решко, Віктор Звягінцев, Володимир Сахаров, Валерій Зуєв і Володимир Астаповський. Найбільш досвідчений: Володимир Мунтян (на початок сезону — 41 матч). Ворота суперників вражали гравці тільки київського «Динамо». Найкращий бомбардир команди: Віктор Колотов (4 голи).

Матчі 
Відбірковий матч чемпіонату Європи.

Відбірковий матч чемпіонату Європи.

Товариський матч.

Відбірковий матч чемпіонату Європи.

Відбірковий матч чемпіонату Європи.

Відбірковий матч чемпіонату Європи.

Товариський матч.

Підсумки 
Командні показники:

Особиста статистика гравців:

Див. також 
 Матчі збірної СРСР з футболу

Література 
 Пирогов Б. А. Футбол. — М.: Советский спорт, 1995.- 512с.: ил.-ISBN 5-85009-446-6
 fcdynamo.kiev

Посилання 
 Матчі футбольних збірних 1975 року на сайті Eu-Football.info 
 Збірна СРСР з футболу. 1975 рік. 

1975 у футболі
75
1975 в СРСР